Stanner ist der Familienname folgender Personen:
 Karel Stanner (* 1949), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 William Edward Hanley Stanner (1905–1981), australischer Anthropologe